Municipio de El Paso puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de El Paso (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de El Paso (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.